Собственное имя «Мазай», от мордовского мазы — красивый.

 Дед Мазай — персонаж хрестоматийной поэмы Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».
 Мазай, Макар Никитович (1910—1941) — сталевар-стахановец.
 Мазай, Нина Николаевна (1950—2019) — белорусский политик и дипломат.
 Мазай, Филип (Philip Mazzei, Филиппо Маццеи; 1730—1816) — политический деятель.

См. также